Panshin ist der Name folgender Personen:

 Alexei Panshin (1940–2022), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor und -Kritiker
 Cory Panshin (* 1947), US-amerikanische Science-Fiction-Autorin und -Kritikerin

Siehe auch:
 Panschin